Asadabad – miasto w Afganistanie
 Asadabad – miasto w Iranie